Lisa Raymond e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate ai quarti di finale da Anna Kurnikova e Chanda Rubin.

Serena e Venus Williams hanno sconfitto in finale Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez per 6–2 7–5.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
 Serena Williams /  Venus Williams (Campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinale)
 Kimberly Po-Messerli /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Sandrine Testud /  Roberta Vinci (terzo turno)
 Nicole Arendt /  Liezel Huber (secondo turno)
 Elena Dement'eva /  Janette Husárová (primo turno)

 Rika Fujiwara /  Ai Sugiyama (terzo turno) 
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale) 
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (terzo turno) 
 Silvia Farina Elia /  Barbara Schett (terzo turno) 
 Els Callens /  Meghann Shaughnessy (terzo turno) 
 Dája Bedáňová /  Elena Bovina (primo turno) 
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (secondo turno) 
 Jennifer Capriati /  Daniela Hantuchová (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni
 

Torneo di Wimbledon 2002